Dávid Guba – calciatore slovacco
 Irina Guba – ex cestista e allenatrice di pallacanestro sovietica naturalizzata bulgara
 Paulina Guba – pesista polacca